7 жіноча шахова Олімпіада проходила разом з 22 чоловічою шаховою Олімпіадою з 26 жовтня по 10 листопада 1976 року, в ізраїльському місті Хайфа.

У змаганнях взяли участь 23 команди (команди соціалістичного табору турнір бойкотували)

У турнірі взяли участь 90 шахісток, серед яких 1 гросмейстер та 6 міжнародних майстри.

Було зіграно 396 партій (результати 1-єї гри були скасовані) за круговою системою в 2 тури.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години 30 хвилин, потім 60 хвилин на наступні 16 ходів.

Регламент
23 команди були розбиті на 4 півфінальні групи. Команди, які посіли два перших місця потрапляли до головного фіналу "А". Дві наступні до фіналу "В". Команди, що посіли місце нижче четвертого потрапляли до втішного фіналу "С".

Результати

Півфінали

Група А 
 Очки — сума набраних очок усіма шахістками (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 КО — неофіційні командні очки (КПер — перемога команди, КНіч — нічия, КПор —поразка), набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Б - Коефіцієнт Бергера.

Група В

Група С

Група D

Фінали

Фінал А

Фінал В

Фінал С

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1976 у шахах
1976 в Ізраїлі
Спорт в Ізраїлі
Хайфа
Жовтень 1976
Листопад 1976